pat – sytuacja w szachach, w której jeden z graczy nie może wykonać żadnego posunięcia
 PAT – Polska Agencja Telegraficzna, od 1918 rządowa agencja prasowa
 PAT – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 Pat – postać z czeskiego serialu animowanego Sąsiedzi,
 napadowy częstoskurcz nadkomorowy
 PAT – akronim oznaczający "pas autobusowo-tramwajowy"
 Port Address Translation (PAT)
Pat - główna postać brytyjskiego serialu animowanego Listonosz Pat